Cederholm är ett svenskt efternamn som enligt offentlig statistik tillgänglig i februari 2018 bärs av 1576 personer bosatta i Sverige. Två personer med namnet har adlats i Sverige, respektive i Finland. Från Skåne kommer Cederholms tivoli och också den tidiga ångbil som efter sina konstruktörer fått namnet Cederholmaren.

Personer med efternamnet Cederholm
 Andreas Cederholm (född 1990), handbollsspelare
 Anton Cederholm (född 1995), ishockeyspelare
 Axel Fredrik Cederholm (1780–1828), skådespelare, operasångare (tenor) och konstnär
 Bernhard Cederholm (1678–1750), ämbetsman, justitiekansler
 Hanna Cederholm (1869–1942), finlandssvensk teckningslärare, konstnär och författare
 Harrine Cederholm (1925–2011), skådespelare
 Ivar Cederholm (1902–1982), norsk operasångare, tenor
 Jacob Cederholm (född 1998), ishockeyspelare
 Keith Cederholm (1958–2010), dömd och senare frikänd för mord
 Stig Cederholm (1905–1980), novellförfattare och serieskapare
 Theodor Cederholm (1824–1911), finländsk ämbetsman

Källor

Efternamnsförgreningssidor
Svenska efternamn